Divisionen 2018-19 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2018-19. Holdene spillede udelukkende om mesterskabet på andet niveau i ligasystemet. Der var ingen automatisk oprykning til Metal Ligaen.

Turneringen indledtes med et grundspil, hvor de 13 hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, der suppleredes med en enkeltturnering mod hvert af de andre fem eller seks hold i deres egen geografiske kreds, hvilket gav 29 eller 30 kampe til hvert hold. Herefter gik nr. 1-4 fra hver af de to geografiske kredse (øst og vest) videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale.

Mesterskabet blev vundet af IC Gentofte Stars, som i finalen besejrede Hvidovre IK med 3-2 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 12. april 2019 i Gentofte Skøjtehal, hvor hjemmeholdet sejrede med 2-1 efter scoringer af Jonas Veiby og Marian Petroc i tredje periode. Hvidovres reducering til 1-2 faldt med blot tre sekunder tilbage af kampe, hvilket var for sent til at etableret et comeback. Finalen var en kamp mellem grundspillets to bedste hold i østkredsen, og eftersom alle fem kampe i serien blev vundet af hjemmeholdet, blev den hjemmebanefordel, som Gentofte Stars havde sikret sig i grundspillet, afgørende for mesterskabet. Det var første gang siden sæsonen sæsonen 2013-14 men ottende gang siden 2002, at mesterskabet på næstbedste niveau gik til IC Gentofte Stars. Hvidovre IK var i finalen for første gang, siden klubben vandt titlen i sæsonen 2016-17.

Bronzemedaljerne gik til Vojens IK, som i bronzekampen besejrede Rødovre SIK med en samlte score på 6-5 over to kampe. Sejren blev sikret på hjemmebane i Vojens, hvor sønderjyderne vandt med 5-3 efter at de havde tabte den første kamp i Rødovre med 1-2. Vojens IK havde på vejen til bronzetriumfen slået de forsvarende mestre fra Gladsaxe Bears ud i kvartfinalerne med 3-0 i kampe. Vojens IK vandt dermed 1. divisions-medaljer for første gang siden holdet vandt divisionen i 2015-16-sæsonen.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af 13 hold: reserveholdene for de ti hold i Metal Ligaen og førsteholdet fra tre andre klubber. I forhold til den foregående sæson var IC Gentofte Stars' andethold blevet erstattet med klubbens førstehold, der ikke fik fornyet sin licens til Metal Ligaen og derfor blev nedrykket til 1. division. Samtidig stillede konkursramte Copenhagen Lions ikke op, mens Amager Islanders dagen inden sæsonstart trak sit hold fra ligaen på grund af mangel på spillere. Endelig stillede Herlev IK og Rungsted IK op med hver deres andethold efter at de i den foregående sæson havde stillet med et fælles andethold.

Stillinger og resultater

Grundspil 

Grundspillet blev spillet i perioden 1. september 2018 - 27. februar 2019. De 13 hold var opdelt i to geografiske kredse: en østkreds med seks hold og en vestkreds med syv hold. De 13 hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, som suppleredes med en enkeltturnering mod de øvrige fem eller seks hold i samme geografiske kreds, hvilket i alt gav 29 eller 30 kampe til hvert hold.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De fire bedste hold i hver kreds gik videre til slutspillet.

Øst-kredsen

Vest-kredsen

Kampprogram

Slutspil

Format 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold: de fire bedste hold i hver af de to geografiske kredse. Holdene blev seedet i henhold til deres placering i grundspillet.

De slutspilskampe, der endte uafgjort, blev afgjort i sudden death med tre markspillere og en målmand på hvert hold. Hvis dette ikke frembragte en afgørelse inden for fem minutter, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne spilledes bedst af fem kampe, og holdene mødtes på kryds af de to geografiske kredse, således at kredsvinderne mødte nr. 4 fra den anden kreds, mens toerne mødte nr. 3 fra den anden kreds.

Semifinaler 

Semfinalerne havde deltagelse af de fire vindere af kvartfinalerne, og opgørene blev spillet bedst af fem kampe.

Bronzekamp 

Kampen om bronzemedaljerne var et opgør mellem de to tabende semifinalister, Vojens IK og Rødovre SIK, og blev spillet over to kampe, hvor den samlede score afgjorde opgøret. Bronzemedaljerne gik til sønderjyderne med en samlet score på 6-5, da de vandt hjemmekampen med 5-3 efter først at have tabt 1-2 i Rødovre.

Finale 

Finalen var et opgør mellem de to vindere af semifinalerne og blev spillet bedst af fem kampe.

Se også 
 Superisligaen 2018-19
 Metal Cup 2018-19

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU - Division 1 2018-19 
DIU - Division 1 Play-off 2018-19

Noter 

2018-19
Ishockey i 2018
Ishockey i 2019